Der Bärentöterorden (lett. Lāčplēša Kara ordenis = Lāčplēsis-Kriegsorden) ist der erste militärische Verdienstorden der souveränen Republik Lettland.

Name 
Benannt ist der Orden nach dem lettischen Nationalepos Lāčplēsis (Bär[en]reißer, häufig falsch übersetzt mit „Bärentöter“) von Andrejs Pumpurs. Die erste Verleihung des dreistufigen Ordens fand am 11. November 1920 statt, die letzte am 11. November 1928. Unter den elf Ordensträgern erster Klasse in der achtjährigen Geschichte der Medaille befanden sich unter anderen der polnische Marschall Józef Piłsudski, der italienische König Viktor Emanuel III., Benito Mussolini und der belgische König Albert I. 61 Personen erhielten den Orden zweiter Klasse (18 Letten, 43 Ausländer) und 2.072 Personen den Orden dritter Klasse (1600 Soldaten der nationalen Armee, 202 lettische Veteranen, 271 Ausländer).

Literatur 
 Dietrich André Loeber: Deutsch-baltische Träger des lettländischen Militärordens „Lāčplēsis“. Mit familienkundlichen Ergänzungen von Heinrich Meyer-Eltz, Baltische Ahnen- und Stammtafeln, Sonderheft, 21, v. Pantzer, Hamburg 1999, 
 Ērichs Ēriks Priedītis: Latvijas Valsts apbalvojumi un Lāčplēši = Latvian national decorations and holders of the Military Order "Lāčplēsis". Rīga 1996, ISBN 9984-01-020-1

Weblinks 

 List of Baltic German recipients of the military Order of Lāčplēsis (engl. WP)

Zum Lāčplēsis-Orden 
Lacplesis Military Order, auf der offiziellen Seite der lettischen Staatspräsidentin

L.k.o.k. Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗi

Zum Lāčplēsis-Epos 
 Die Bedeutung der Dainas und des Heldenepos Lāčplēsis für die Herausbildung nationaler Identität in Lettland
 The Bear Slayer
  

 

Orden und Ehrenzeichen (Lettland)
Erstverleihung 1920